Во́жа — название рек в России:

 Вожа — река в Рязанской области, правый приток Оки.
 Вожа — устаревшее название реки Вожега в Вологодской области, впадает в озеро Воже бассейна Онеги.
 Вожа (приток Ухры) — река в Ярославской области.
 Вожа (верхний приток Колокши) — река в Ярославской области.
 Вожа (нижний приток Колокши) — река в Ярославской области.
 Вожа (приток Юхоти) — река в Ярославской области.

См. также 
 Битва на реке Воже — имеется в виду река в Рязанской области